Христо Хаджигеоргиев Бучков е български просветен деец и дипломат, един от първите организатори на Солунската българска гимназия.

Биография 
Бучков е роден в 1856 година в град Кукуш, тогава в Османската империя, днес в Гърция. Син е на хаджи Георги Бучков, делегат от Поленинската епархия на Първия църковно-народен събор в Цариград през 1871 година. Учи в родния си град, след което завършва Галатасарайския лицей в Цариград, където е съученик със Стоян Михайловски, Ръза паша и Иван Говедаров. В 1877 година, в навечерието на Руско-турската война заминава за Румъния, за да постъпи в Българското опълчение, но е заловен в Русе и върнат в Кукуш, където е затворен за известно време.

След освобождението си става учител в Кукуш, а след това в Гумендже. Заминава за Солун, където преподава френски и турски и основава български пансион.

Става български учител и преподава 12 години в разни селища в Македония - в Кукуш, Гумендже, Солун, Струмица, Скопие и Воден. Първоначално преподава в родния си град, а след това в Гумендже. В Кукуш преподава турски и френски език. Там негов ученик е Гоце Делчев.

От 1879 година е учител в Солунското трикласно училище и участва в основаването на българската мъжка гимназия, в която преподава до 1883 година география, френски език и краснопис. Близък е с униатските владици Нил Изворов, Лазар Младенов и Епифаний Шанов. За кратко е арестуван.

Две години преподава в Струмица заедно с Арсени Костенцев. След това се мести в Скопие, а оттам във Воден, където става главен български учител и развива широка дейност срещу гръцката пропаганда. Обвивен е пред властите, но е спасен от заточение в Анадола от турските първенци, тъй като преподава безплатно френски в турските училища в града. Бучков е в добри отношения с екзарх Йосиф I Български, но се бори против централизацията на Екзархията и настоява да се въдстанови Мирския съвет, които според него би имал голямо значение за българите. По убеждения е еволюционист.

По препоръка на екзарха в 1888 година е назначен за първи драгоманин в българското дипломатическо агентство в Цариград, при управлението на Георги Вълкович. След убийството на Вълкович в 1895 година си подава оставката. Живее известно време в Цариград като пенсионер, след което се установява в София.

Автор е на непубликуван турско-български и българо-турски речник.

Умира в София през 1913 година.

Вижте също 
 Никола Бучков

Бележки 

Български имигранти от Македония в София
Учители в Солунската българска мъжка гимназия
Български просветни дейци от Македония
Български дипломати от Македония
Български лексикографи
Български драгомани
Български учители
Възпитаници на Галатасарайския лицей
Починали в София
Родени в Кукуш